Willand steht für:

 Willand (Devon), Ort in der englischen Grafschaft Devon
 Willand (Somerset), Ort in der englischen Grafschaft Somerset

Willand ist Familienname von:
 Detlef Willand (1935–2022), Holzschneider, Heimatforscher, Amateurarchäologe und Autor
 Julia Willand (* 1972), südafrikanische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin deutscher Herkunft